Ben Mockford (né en 1989), un joueur de basket-ball anglais
 Edward L. Mockford (né en 1930), un entomologiste américain